Il doppio del Pattaya Women's Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Jill Hetherington e Kristine Radford erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Miho Saeki e Yuka Yoshida hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Tina Križan e Nana Miyagi.

Teste di serie
 Sung-Hee Park /  Wang Shi-ting (quarti di finale)
 Laura Golarsa /  Christina Singer (semifinali)
 Tina Križan /  Nana Miyagi (finale)
 Nancy Feber /  Kyōko Nagatsuka (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pattaya Women's Open 1996